The Family Way (Original Soundtrack Recording) () — альбом-саундтрек Пола Маккартни, выпущенный в январе 1967 года.

Об альбоме 
В альбом вошёл саундтрек к одноимённому фильму 1966 года (режиссёр фильма Roy Boulting, в главной роли Хэйли Миллс). Альбом выпущен под названием The George Martin Orchestra, The Family Way (Original Motion Picture Soundtrack) ().

Пол Маккартни решил попробовать свои силы в написании музыки для «не-битловского» кинофильма во второй половине 1966 года, во время паузы в работе The Beatles — когда уже был записан Revolver и ещё не началась работа над Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band, когда каждый из «битлов» занимался чем-то своим — как Джон Леннон, уехавший сниматься в фильме «Как я выиграл войну». В работе Полу помогал (как консультант и как аранжировщик) Джордж Мартин. Все композиции для саундтрека базировались на основной музыкальной теме Маккартни под названием «Love in the Open Air» — лирической мелодии, напоминающей в некоторых отношениях мелодию песни «Here, There and Everywhere». Маккартни говорил, что Джонни Мерсер (Johnny Mercer) собирался написать слова для этой мелодии, чтобы сделать из неё песню, но Маккартни отказался от этого, потому что он не был уверен, что Мерсер, стихов или песен которого он никогда не слышал, сделает это хорошо. Джордж Мартин помог на основе музыкальной темы Маккартни сделать аранжировки вариаций для разных инструментальных составов: например, типичного британского духового оркестра; гитары, играющей в стиле Duane Eddy, с электроорганом, играющем в стиле соул; небольшого камерного ансамбля, включающего струнные, флейты и классическую гитару; группы труб, звучание которых чуть позже будет запечатлено на Sgt. Pepper.

Альбом Маккартни 1967 года иногда описывают как первое сольное издание звукозаписей кого-либо из участников The Beatles, но большинство специалистов и критиков считают таковым альбом Джорджа Харрисона Wonderwall Music (тоже альбом-саундтрек), выпущенный в ноябре 1968, потому что он вышел именно под именем Джорджа Харрисона, тогда как в данных альбома The Family Way как автор был обозначен () Джордж Мартин (хотя на обложке альбома было крупно напечатано «Музыка Пола Маккартни»; ).

В 1967 году альбом получил премию Ivor Novello Award в номинации «Лучшая инструментальная тема» ().

В чартах альбом не участвовал.

Переиздания и синглы 
В 1996 году альбом был ремастирован и издан на CD-диске с добавлением новых композиций, отсутствовавших на первоначальном альбоме 1967 года.

В 1966 лейблом United Artists был также выпущен сингл (на скорость 45 оборотов в минуту; номер по каталогу UP1165), на котором были помещены композиции «Theme From „The Family Way“» и «Love in the Open Air».

В 2003 альбом был переиздан на CD в монофоническом звучании. В 2011 вновь ремастированная стерео-версия саундтрека была издана лейблом Varese Vintage; ремастеринг производился с исходных студийных мастер-плёнок; на этом издании музыкальные композиции Маккартни были размещены в первоначальной последовательности (как на альбоме 1967 года); в издание как бонус-трек включен прежде не издававшийся на альбоме стерео-микс композиции «A Theme From „The Family Way“» в исполнении участвовавшего в записи саундтрека инструментального ансамбля из сессионнх музыкантов, названного «Tudor Minstrels»; этот микс до того был выпущен лишь на стороне «Б» 7-дюймового сингла «Tudor Minstrels», вышедшего в 1966 в Великобритании и США.

Список композиций

Оригинальный саундтрек 1967 года 
The George Martin Orchestra

Переиздание 1996 года 
Автор всех песен Пол Маккартни, кроме указанных особо.

Над альбомом работали 

 Пол Маккартни: бас-гитара, фортепиано, вокал
 Джордж Мартин: дирижёр, оркестровая аранжировка
 Andre Moisan: кларнет
 Carl Aubut: гитара, флейта
 Claire Marchand: флейта
 Elaine Marcil: скрипка
 Marie-Josee Arpin: скрипка
 Therese Motard: виолончель
 Margot Aldrich: альт, вокал
 Claudel String Quartet

Примечания

Ссылки 
 Онлайн-версия оригинального альбом-саундтрека 1967 года в записи оркестра Джорджа Мартина (The George Martin Orchestra).
 Paul McCartney: The Family Way (Original Motion Picture Soundtrack) | The Beatles Bible

Альбомы Пола Маккартни
Альбомы, спродюсированные Полом Маккартни
Альбомы, спродюсированные Джорджем Мартином
Саундтреки 1967 года
Саундтреки Decca Records
Саундтреки London Records
Альбомы симфо-рока
Саундтреки на английском языке
Дебютные альбомы 1967 года